Die Delray Beach Open 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 17. Februar bis zum 23. Februar 2014 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Marseille die Open 13 sowie in Rio de Janeiro die Rio Open gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den Open 13, welches zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörte, zur Kategorie ATP World Tour 500.

Der Titelverteidiger Ernests Gulbis trat in derselben Woche beim Turnier in Marseille an und konnte dies gewinnen. In Delray Beach holte sich in diesem Jahr Marin Čilić den Titel, der bereits seinen zweiten Titel in diesem Jahr gewinnen konnte. Im Doppel war die Paarung James Blake und Jack Sock die Titelverteidiger. In diesem Jahr gewannen die Brüder Bob und Mike Bryan den Titel. Sie gewannen das Finale gegen František Čermák und Michail Jelgin in zwei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Delray Beach Open 2014 fand vom 15. bis zum 17. Februar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Delray Beach Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 29 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Delray Beach